Le château de Montignac désigne deux châteaux du sud-ouest de la France :
 Le donjon de Montignac dans le département de la Charente,
 Le château de Montignac, dans le département de la Dordogne

Le château de Montignac désigne également un château fictif situé dans le département de la Dordogne, apparaissant dans le film Le Tatoué. Il est la demeure ancestrale en ruines de la famille du comte de Montignac, interprété par Jean Gabin. Les ruines où a été tourné le film sont celle du château de Paluel à Saint-Vincent-le-Paluel.